Рид Ка́рразерс (; ) — канадский кёрлингист. .

Играл на разных позициях, в том числе был скипом своей команды.

Тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2012, 2016), бронза (2011).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2014, 2017), серебро (2012).
 : серебро ().
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Рида Карразерса (Team Reid Carruthers) на сайте Grand Slam of Curling
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады